Sault au Cochon ou Sault aux Cochons peuvent se référer à:

Toponymes

Sault-au-Cochon, un territoire non organisé, dans la MRC de La Côte-de-Beaupré, dans la région administrative de la Capitale-Nationale, au Québec.

Hydronymes

Lac du Sault aux Cochons, un tributaire de la rivière du Sault aux Cochons, dans le territoire non organisé de Lac-au-Brochet, dans la MRC de La Haute-Côte-Nord, dans Côte-Nord, au Québec.
 Petit lac du Sault aux Cochons, un tributaire de la rivière du Sault aux Cochons, dans le territoire non organisé de Lac-au-Brochet, dans la MRC de La Haute-Côte-Nord, dans Côte-Nord, au Québec.
 Rivière du Sault aux Cochons, un affluent du fleuve Saint-Laurent coulant dans lac-au-Brochet, dans la MRC de La Haute-Côte-Nord, dans la Côte-Nord, au Québec.
 Chutes du Sault aux Cochons, traversée par la rivière du Sault aux Cochons, dans la ville de Forestville, dans la MRC de La Haute-Côte-Nord, dans Côte-Nord, au Québec.
 Barrage du Sault aux Cochons, traversée par la rivière du Sault aux Cochons, dans la ville de Forestville, dans la MRC de La Haute-Côte-Nord, dans Côte-Nord, au Québec.